Les P'tits Mots – album di Dalida del 1983
 Les P'tits Mots – singolo di Dalida del 1983